Aw steht für:
 Aw (Monat) im Jüdischen Kalender
 Amperewindung, als Abkürzung: alte Maßeinheit für die magnetische Durchflutung
 .aw, Top-Level-Domain von Aruba
 wechselfeuchtes Savannenklima in der Effektiven Klimaklassifikation, siehe Regenklima#Allgemeine Klima-Typisierung

Aw ist der Familienname folgender Personen:
 Aw Boon Haw (1882–1954), chinesischer Unternehmer
 Aw Chu Kee (* 1926), myanmarischer Gewichtheber
 Karim Aw (* 1965), senegalesisch-deutscher Basketballspieler
 Tash Aw (* 1971/1973), malaysisch-britischer Schriftsteller

AW steht für:
 Africa World Airlines, ghanaische Fluggesellschaft, laut IATA-Code
 Agencja Wywiadu, polnischer Auslandsgeheimdienst
 Aluminium Wrought, Aluminiumknetlegierung, siehe Aluminiumlegierung
 Amerikanische Besatzungszone Württemberg-Baden, historisches Kfz-Kennzeichen, siehe Amerikanische Besatzungszone
 Antike Welt, populärwissenschaftliche archäologische Zeitschrift
 Antwort in Betreffzeilen von E-Mails, siehe Betreff
 Arbeitswert, kalkulierte Größe in der Projektplanung, siehe Zeit-Kosten-Fortschritts-Diagramm
 Arbeitswert für Kfz, siehe Arbeitszeitwerte (Kfz-Gewerbe)
 Arctic Warfare, Serie von Scharfschützengewehren des Herstellers Accuracy International
 Aruba, eine der drei ABC-Inseln in der südlichen Karibik, laut ISO 3166-1
 Ausbesserungswerk, Werk zur Instandhaltung von Schienenfahrzeugen im Eisenbahnbetrieb
 CHC Airways, ehemalige niederländische Fluggesellschaft, laut IATA-Code
 Dirgantara Air Services, ehemalige indonesische Fluggesellschaft, laut IATA-Code
 Fredrikstad, Kfz-Kennzeichen in Norwegen
 Ipswich, Kfz-Kennzeichen in Großbritannien
 Landkreis Ahrweiler, Kfz-Kennzeichen in Deutschland
 Schreiner Airways (IATA-Code), ehemalige niederländische Fluggesellschaft

aW steht für:
 Attowatt entsprechend 10−18 Watt (Einheit), SI-Einheit der Leistung

Siehe auch:

Abkürzung